Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Moulins :

Rue des Moulins à Tournai

À Champeix : rue des Moulins 
 À Lyoffans : rue des Moulins
 À Montpellier : avenue des Moulins 
 À Orbec : rue des Moulins 
 À Paris :
 rue des Moulins, dans le 
 ancienne rue des Moulins, dans le , devenue la rue Lamblardie en 1868
 ancienne rue des Moulins dans le , devenue la rue Scheffer en 1864
 À Pontivy : rue des Moulins 
 À Reims, rue des Moulins
 À Strasbourg, dans la petite France : rue des Moulins
 À Toulon : avenue des Moulins
 À Toulouse : rue des Moulins

Rue des Moulins à Bienne
 Rue des Moulins à Genève
 Rue des Moulins à Neuchâtel

Moulins